Красильщик — єврейська реміснича професія. Носії:

 Красильщик Зінаїда Ісаківна (1896—1949) — ректор  Пермського університету,  Пермського педінституту, дочка  І. М. Красильщика.
 Красильщик Ілля Йосипович (нар. 1987) — російський журналіст і видавець, редактор.
 Красильщик Ісаак Матвійович (1857—1920) — російський ентомолог.

Див. також 
 Красильщиков